Округ Монтгомери () — округ штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2000 год составляло 49708 человек. Административный центр округа — город Фонда.

История 
Округ Монтгомери основан в 1772 году. Источник образования округа Монтгомери: округ Олбани.

География 
Округ занимает площадь 1061.9 км2.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Монтгомери проживало 49708 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население уменьшилось на 2.2%, до 48616 человек. Плотность населения составляла 45.8 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа штата Нью-Йорк